Desa Pakistaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakistaji (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 113,21), Jawa Timur, 
 Desa Pakistaji (administrativ by i Indonesien, lat -8,29, long 114,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar